Dictyoptera är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Pierre André Latreille 1829. Dictyoptera ingår i familjen rödvingebaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Rödvingebaggar
Dictyoptera